Президент Республики Бурунди (, ) — глава государства Бурунди и правительства страны. Президент избирается на всеобщем голосовании прямым путём сроком на пять лет.

Последние президентские выборы прошли 20 мая 2020 года, на которых победу одержал Эварист Ндайишимие, получив 71,45 % голосов избирателей. 8 июня 2020 года скончался действующий президент Пьер Нкурунзиза, вследствие чего исполняющим обязанности президента мог стать Паскаль Ньябенда. Однако в итоге  принял решение, что переходный период не нужен, а избранный президент должен быть приведён к присяге как можно скорее; ввиду чего 18 июня 2020 года новоизбранный президент официально вступил в должность главы государства.

История 
Президентский институт был создан 28 ноября 1966 года, когда военный деятель Мишель Мичомберо в ходе военного переворота объявил Бурунди республикой, а себя назначил первым президентом. Первая конституция, в которой были закреплены полномочия и обязанности президента, была конституция 1974 года, которую приняли только в 1976 году. Конституция создавала однопартийное государство во главе с президентом Мичомберо и Союзом за национальный прогресс. Однако политическая нестабильность в стране продолжалась. В 1987 году в Бурунди случился военный переворот, в ходе которого Пьер Буйоя захватил президентскую власть. В 1992 году он ввёл новую конституцию, которая установила многопартийные выборы в стране. Из-за неоднозначного отношения к изменениям в 1993 году в Бурунди началась гражданская война, которая завершилась в 1996 году, когда Пьер Буйоя вновь стал президентом страны и добился примирения между противоборствующими сторонами, после чего начал переход к демократии.

В 2000 году были подписаны Арушские соглашения, которые окончательно положили конец между сторонами конфликта. В период 2000—2005 годов Буйоя и Ндайизейе работали по временным конституциям 2001 и 2004 годов, чтобы провести Бурунди к демократии. В 2005 году была принята постоянная конституция, которая и стала конечным продуктом для перехода к демократии в стране. Тогда же прошли президентские выборы, победу на которых одержал Пьер Нкурунзиза.

Список президентов 
Жёлтым цветом отмечен президент из общности тутси.

Зелёным цветом отмечен президент из общности хуту.

Примечания 

Б
Бурунди
Списки:Бурунди